Памятные монеты евро — специальные монеты евро, выпускаемые каждой страной Еврозоны из драгоценных и недрагоценных металлов. Словения вошла в Еврозону 1 января 2007 года. Начиная с этого времени банк Словении стал осуществлять эмиссию национальных монет евро для регулярного обращения, а также памятных монет.

Монеты из драгоценных металлов являются законным средством платежа только в Словении, в отличие от обычных монет евро, которыми можно расплачиваться во всех странах еврозоны. Тем не менее, их рыночная стоимость значительно превышает номинальную и в обороте они не встречаются.

Основной тематикой выпускаемых памятных и юбилейных монет являются различные исторические события.

Статистика 
По состоянию на начало 2015 года было выпущено 39 разновидностей монет, в том числе 15 биметаллических, 12 из серебра 925 пробы и 12 из золота 900 пробы.

Монеты из недрагоценных металлов

2 евро 
Памятные монеты номиналом 2 евро изготовлены в качестве UNC из латуни и мельхиора и по своим характеристикам аналогичным обычным циркуляционным монетам в 2 евро: имеют диаметр 25,75 мм и массу 8,5 г.

На реверсе всех монет — номинал, карта ЕС и 12 звёзд во внешнем кольце. Гурт рубчатый с двумя надписями «SLOVENIJA •».

3 евро 
Монеты номиналом 3 евро изготовлены в качестве UNC из латуни и мельхиора, имеют диаметр 32 мм и массу 15 г.

Монеты 2008 года

Монеты 2009 года

Монеты 2010 года

Монеты 2011 года

Монеты 2012 года

Примечания 

Монеты Словении
С
Юбилейные монеты